Eind (Bergeijk), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Bergeijk
 Eind (Leudal), een buurtschap in de Limburgse gemeente Leudal
 Eind (Son en Breugel), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Son en Breugel
 Nederweert-Eind, een dorp in de Limburgse gemeente Nederweert
 Someren-Eind, een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Someren